Rohan (Frankrijk), een plaats in het departement Morbihan in de Franse regio Bretagne
Kanton Rohan, het Franse kanton met rond deze plaats
de Rohan, een machtige Bretonse familie uit deze plaats
 Benjamin de Rohan (1583-1642), Frans militair en hugenoot
 Henri de Rohan (1579-1638), Frans generaal en hugenoot
 Lodewijk René Eduard de Rohan (1734-1803), Frans kardinaal
 Louis de Rohan (1635-1674), Frans militair
 Hôtel de Rohan, een burgerpaleis in Parijs
Rohan (Midden-aarde), een landstreek in de verhalen van J.R.R. Tolkien